Эскала́ция (, букв. восхождение с помощью лестницы) — наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.) чего-либо. Противопоставляется деэскалации, то есть прекращению эскалации.

Определение «эскалация» стало широко применяться в эпоху «холодной войны», позднее — в этнических конфликтах, торговых войнах и т. д.

Понятие эскалации приобретает определённое значение при обострениях политической ситуации в международных отношениях. Слово может приобретать значение расширения военного конфликта или кризисной ситуации. Американский экономист Герман Кан разработал «теорию эскалации силовых этапов» и выделил в развитии межгосударственного и/или военного противостояния такие понятия, как «эскалация войны», «ступени эскалации» и другие. В частности, он выделяет несколько групп эскалации и 44 ступени в развитии конфликта.

Эскалация в терминах методологии ITIL имеет иное, узкое значение при написании SLA. Под термином понимается процедура привлечения внимания к какому-либо запросу, который в ходе работы над ним требует дополнительных решений, выполняемых поэтапно: автоматической адресации эскалации, запуска процесса эскалации и т. п.

Академик РАН, 6-й секретарь Совета безопасности РФ А. А. Кокошин в своем труде «Вопросы прикладной теории войны» (2019 г.) представил «лестницу эскалации» вооруженных конфликтов и войн в 10 ступеней. Позднее в специальной работе «Вопросы эскалации и деэскалации кризисных ситуаций, вооруженных конфликтов и войн», Кокошин и его соавторы генерал армии Ю. Н. Балуевский, генерал-полковники В. И. Есин и А. В. Шляхтуров предложили «лестницу эскалации» из 17 ступеней. Одна из ступеней этой «лестницы» предусматривает ведение «гибридной войны». Эти авторы также пишут о возможности в ходе конфликтных и кризисных ситуаций горизонтальной эскалации наряду с эскалацией вертикальной.

Примечания

Литература 
 

Политология